Склеротерапия — процедура, которая используется для лечения заболеваний сосудистой и лимфатической системы, а также сосудистых новообразований (сосудистая мальформация). 
Для этого в просвет сосуда вводят специальный препарат, который вызывает склеивание его стенок и в дальнейшем — рассасывание. В детском и подростковом возрасте этот метод используют в основном для лечения новообразований сосудистой и лимфатической систем, у взрослых чаще всего им лечат варикозное расширение вен и геморрой.

Впервые была применена в 1853 году французским хирургом Эдуардом Шассеньяком.

Склеротерапия в лечении варикоза не уступает по эффективности классической хирургии, уступая только современным методам — эндовенозной лазерной коагуляции, радиочастотной абляции. Этому способствовало появление и развитие «foam form» (пенной) склеротерапии, а также возможность введения препарата под контролем УЗИ или транслюминисцентной лампы (лампа для подсветки ретикулярных вен), что во много раз повысило эффективность лечения и снизило количество побочных эффектов.

Историческая справка 
Активное применение склеротерапии в лечении варикозного расширения вен насчитывает более 100 лет. Первое упоминание относят к 1682 году, когда Цолликофер (D. Zollikofer) ввёл кислоту в просвет вены с целью вызвать её тромбоз. Дебу (Debout) и Шассеньяк в 1853 году опубликовали независимо друг от друга материалы об успешном лечении варикоза путём внутривенного введения перхлора. Деграж (Desgranges) в 1860 году привёл данные об успешном лечении 16 пациентов при введении йода и танина. Но выраженность побочных эффектов от введения подобных препаратов практически остановило дальнейшее развитие склеротерапии, и на долгие годы оперативное лечение стало доминирующим в лечении варикоза. В начале XX века были единичные публикации об эффективности введения препаратов на основе ртути, но серьёзного влияния на развитие склеротерапии это не оказало.

В 1946 году был открыт тетрадецил сульфат (фибровейн), который с успехом используется до настоящего времени. Джордж Феган (George Fegan) в 1960 году сообщил об успешном лечении варикоза у 13 тыс. пациентов. В своей работе он отразил основные принципы техники успешной склеротерапии — точное введение препарата в просвет вены, достаточный по времени контакт препарата со стенкой вены, последующая эластичная компрессия. Все это приводит к преобладанию процесса склерозирования в венозной стенке над тромбозом. Эта методика была принята медицинским сообществом ведущих стран Европы.

Следующим шагом в развитии склеротерапии стало применение дуплексного ангиосканирования не только для диагностики сосудистых заболеваний, но и для контроля за введением препарата, а также оценки эффективности лечения. Найт (Knight) и Тибо (Thibault) активно пропагандировали проведение склеротерапии под УЗИ-контролем (эхо-склеротерапия). Работы по использованию пенной склеротерапии Кабреры (Cabrera) и Монфро (Monfreaux) вместе с методом её получения, разработанной Тессари (Tessari), являются основой для современной склеротерапии.

Метод 
Под непосредственным визуальным контролем или под контролем специального оборудования производится пункция вены. Выполняется аспирационная проба для подтверждения нахождения кончика иглы в просвете вены. После этого вводится склерозирующий препарат. Дозировка препарата, а также форма введения определяется специалистом-флебологом. Осуществляется экспозиция препарата и накладывается эластичная компрессия. Микросклеротерапия не требует эластичной компрессии. Введение препарата в просвет вены безболезненно. После сеанса склеротерапии необходима 40—60-минутная прогулка.

Считается эффективной склеротерапия магистральных вен (большой и малой подкожных) под ультразвуковым контролем. Использование разнообразного инструментального контроля за введением препарата, а также специального оборудования для введения позволяет выполнять прецизионную (точную) склеротерапию, что обеспечивает отличные результаты лечения.

Виды 
Существует несколько видов склеротерапии:
 компрессионная — классический вариант процедуры, сочетающий в себе фармакологическое воздействие склерозанта (например, натрия тетрадецилсульфат, полидоканол и другие) в форме жидкого раствора и компрессии. Применяется во флебологии.
 катетерная — направлена на устранение наиболее патогенетически значимых проявлений варикозной болезни и состоит в склерозировании ствола малой и большой подкожной вены, без операционного вмешательства и разрезов. Является альтернативой ЭВЛО. Применяется во флебологии.
 микропенная («Foam form») — техника, при которой в просвет вводится склерозирующий препарат в виде пены. Преимущество пенной формы заключается в лучшем контакте препарата и венозной стенки, так как площадь действующего вещества увеличивается, а также он не смешивается с кровью, что сохраняет эффективную концентрацию препарата. При правильном выполнении позволяет подвергнуть склерозированию вену любого калибра. Недостатком этого метода перед лазерным и радиочастотным является то, что стенки вен полностью не смыкаются, след от вены в виде заметного жгута остаётся на несколько месяцев. Применяется во флебологии и проктологии.
 кавитационная — представляет собой склерозирование геморроидальных узлов в сочетании с ультразвуковой кавитацией для обеспечения более интенсивного и равномерного распространения лекарственных средств в зоне воздействия. Метод имеет высокий процент положительных результатов, а эффективность вмешательства зависит от стадии заболевания. Применяется в проктологии  при безоперационном лечении хронического геморроя I-III степени.

Клинические исследования 
Пэдбёри (Padbury) и Бенвенисте (Benveniste) выявили, что «foam form»-эхо-склеротерапия была высокоэффективна при лечении рефлюкса по магистральным венам. Баррет (Barrett) отметил, что «foam form»-склеротерапия эффективна в лечении варикозных вен любого калибра, что приводит к улучшению качества жизни и, соответственно, удовлетворению пациентов.

Осложнения 
Такие осложнения, как тромбоз глубоких вен, аллергические реакции, некроз кожи, тромбофлебит при выполнении прецизионной склеротерапии практически не встречаются. Склерозирующий препарат, введенный точно в просвет вены, окружающие ткани не повреждает. Если же вещество введено паравазально, то это может привести к некрозам кожи. Это происходит при неправильном введении склерозанта в высокой концентрации.

Литература 
 Джордж Феган. Варикозная болезнь. Компрессионная склеротерапия. — М.: Изд-во НЦССХ, 1997. — 82 с. — ISBN 5-7982-0007-8.
 Кириенко А. И., Богачев В. Ю., Золотухин И. А. Компрессионная склеротерапия (практическое руководство для врачей). — М.: Изд-во НЦССХ, 2004. — 40 с. — ISBN 5-7982-0124-4.

Примечания

Ссылки 
 Склеротерапия, или лечение варикозного расширения вен

Хирургия
Пластическая хирургия